

Geografia
 Terenzo – comune italiano della provincia di Parma
 San Terenzo – frazione di Lerici in provincia della Spezia

Persone
 Terenzo Bozzone – triatleta neozelandese
 Terenzo – variante di Terenzio